Морская пехота:
 Морская пехота — род сил вооружённых сил некоторых государств мира, предназначенный для участия в боевых действиях на море и в прибрежной зоне.

В кинематографе 
 «Морская пехота» (более известен под названием «Морские котики») — американский приключенческий фильм с Чарли Шином 1990 года.
 «Морская пехота» (Bleu Marine) — бельгийский приключенческий фильм 1990 года.

См. также 
 День морской пехоты
 Медаль «За службу в морской пехоте»

Примечания